

Persone 
Olimpia – nome proprio di persona femminile.
Olimpia – personaggio della serie televisiva Xena - Principessa guerriera
Olimpia – personaggio dell'Orlando Furioso

Luoghi 
Olimpia – antica città Greca
Archea Olympia – moderna città della Grecia
Olimpia Nuova – moderna cittadina della Grecia
Olímpia – comune dello stato di San Paolo in Brasile

Sport 
Pallacanestro Olimpia Milano – società di pallacanestro italiana
Club Olimpia (o Olimpia Asunción) – società polisportiva paraguaiana
Club Deportivo Olimpia – società polisportiva honduregna

Altro 
Olimpia – società finanziaria italiana
Olimpia – editore italiano
Olimpia – ricostruzione di trireme greca del ventesimo secolo

Pagine correlate 
 Olympia